One Nation Under a Groove – album dei Funkadelic del 1978
 One Nation Under a Groove – singolo dei Funkadelic del 1978 estratto dall'omonimo album